Bisel puede referirse a:
 Bisel, borde cortado oblicuamente.
 Bisel, pieza de madera o metal con corte oblicuo colocada en la embocadura de una flauta dulce o en determinados tubos de órgano que provoca la vibración del aire.
 Bisel, comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, en la región de Alsacia.